Тлях — название населённых пунктов в России:

 Тлях — упразднённое село в Чародинском районе Дагестана, в начале 1920-х годов жители села образовали новое село Чарода.
 Тлях — село в Шамильском районе Дагестана.